Alar – personaggio di Stargate SG-1
Alar – nome alternativo del daminozide
Alar – comune dell'Azerbaigian
Alar del Rey – comune della Spagna
Deni Alar (1990) – calciatore croato naturalizzato austriaco